Зверохозяйство — название населённых пунктов:

Казахстан 
Зверохозяйство — до 2018 г. название села Кокжиек в Шуском районе Жамбылской области.

Россия 
 Зверохозяйство — населённый пункт, Ферзиковский район, Калужская область.
 Зверохозяйство — посёлок в Наро-Фоминском районе Московской области.